Мелифаро — персонаж фэнтези-сериала «Лабиринты Ехо» авторства Макса Фрая. Член Малого Тайного Сыскного Войска Ехо, Дневное Лицо господина Почтеннейшего Начальника сэра Джуффина Халли. «Дневная задница» по собственному же выражению.
Мелифаро обладает способностями Стража — того, кто проводит имеющих соответствующие способности на Тёмную сторону и помогает потом им вернуться. По этой же причине устойчив ко всякого рода наваждениям: он замечает их, но довольно легко может с ними бороться.

Описание персонажа 
Предпочитает одежду очень ярких цветов, всё делает быстро («главное передвижное шоу Ехо» по выражению сэра Макса). Язвителен и ехиден, из-за чего у них с Максом регулярно случаются диалоги из серии «кто кого переговорит», доставляющие массу удовольствия окружающим (и читателю), но в то же время очень добродушен. Сэр Шурф Лонли-Локли объяснил это Максу тем, что в предках у Мелифаро были и добродушные великаны-эхлы, и вредные и неуживчивые гномы. Находчив и почти всегда жизнерадостен, в плохом настроении бывает крайне редко, когда действительно случается что-то серьёзное.

Младший сын сэра Манги Мелифаро, известного путешественника, автора восьмитомной «Энциклопедии Мира» (позже сэр Макс прозвал его Девятым томом энциклопедии Манги Мелифаро). Когда он родился, Манга был в знаменитом кругосветном путешествии. Леди Мелифаро каждый день посылала ему зов, чтобы спросить, как назвать сына, и каждый день сэр Манга придумывал новые варианты. Когда Мелифаро исполнилось 3 года, мать поставила вопрос об имени ребром, на что Манга ответил: «А зачем ему вообще имя, при такой-то фамилии, незабвенная?!». С тех пор отзывается только на фамилию.
Старший брат — Бахба Мелифаро, великан, «дитя юной страсти», по выражению сэра Манги. Средний брат — Анчифа Мелифаро, ставший пиратом после укумбийского плена.

Дед, Фило Мелифаро, был Старшим Магистром Ордена Потаённой Травы.

Долгое время Мелифаро пытался ухаживать за леди Меламори Блимм, но безрезультатно. Однако затем женился на одной из жен, навязанных Максу при коронации на царствование народом Хенха — леди Кенлех.

Мелифаро родился в день принятия Кодекса Хрембера, то есть в 1-й день 1-го года Эпохи Кодекса, чем втайне гордится. Соответственно, на момент начала серии ему 115 лет. Незадолго до его рождения, леди Мелифаро пригласила в гости сэра Рогро Жииля, рассчитывая на астрологическую консультацию. Сэр Рогро сказал, что для её ребёнка будет благоприятно родиться во второй лунный день, но несмотря на все магические усилия со стороны знахарей, Мелифаро родился за несколько минут до окончания первого. Таким образом он выбрал для себя судьбу, полную опасностей.

Литература по теме 
 
 
 
 
 
 Брянцева А. Ю. АНАЛИЗ ТИПАЖЕЙ ГЕРОЕВ РУССКОГО ФЭНТЕЗИ НА ПРИМЕРЕ СЕРИИ РОМАНОВ М. ФРАЯ" ЛАБИРИНТЫ ЕХО //Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО" Донецкий национальный университет". – 2018. – Т. 2. – №. 10. – С. 17-20.

Персонажи по алфавиту
Персонажи Мира Стержня